

Nederlandse personen
 Dirk Schuiling (1882-1966), bestuurder en ingenieur;
 Koen Schuiling (1959), bestuurskundige en politicus;
 Olaf Schuiling (1932-2021), hoogleraar, geoloog en petroloog;
 Roelof Schuiling (1854-1936), docent en geograaf;
 Willem Schuiling (1896-1944), militair en marineofficier.

Overige
 Schuilingsoord, wijk in het buitengebied van Zuidlaren.